Niemcy:
 Osterholz – dzielnica Bremy
 Osterholz – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Osterholz-Scharmbeck – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterholz